OFM puede referirse a:

La Orden de Frailes Menores, Ordo Fratrum Minorum (O.F.M.), una orden regular religiosa católica franciscana.
La Orquesta Filarmónica de Málaga, una orquesta sinfónica de España.